Slovo Rozprava má několik významů:

 rozhovor, rokování, debata, vědecká debata (disputace), diskuze, výměna názorů, rozmluva
 žánr filosofické, odborné a vědecké literatury, ve kterém je rozebírán nějaký problém, je formulována určitá nová hypotéza, atp.
 část rokování legislativního orgánu (parlamentu, obecního zastupitelstva atp.), ve kterém se diskutuje o navržených bodech programu